2 miejscowości w Polsce:
 Bożejewice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Strzelno
 Bożejewice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Żnin